Zachęta Narodowa Galeria Sztuki – narodowa galeria sztuki
 Zachęta – ugrupowanie artystyczne